Гу́тор — слов'янське прізвище.

Персоналії 
 Гутор Олександр Іванович — український волейбольний тренер.
 Гутор Олександр Петрович — білоруський футболіст, воротар національної збірної Білорусі.
 Гутор Олексій — український волейболіст.
 Гутор Олексій Євгенович — російський і радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Самуель Гутор Шимановський — польський поет доби бароко.

Слов'янські прізвища